Lurçat est un patronyme porté par :
André Lurçat (1894-1970), architecte, frère de Jean Lurçat ;
François Lurçat (1927-2012), physicien, fils d'André Lurçat ;
Jean Lurçat (1892-1966), tapissier et céramiste, frère d'André Lurçat ;
Liliane Lurçat (1928-2019), psychologue française, épouse de François Lurçat ; 
Pierre Lurçat (1967-), avocat et essayiste, fils de François Lurçat ;
Simone Lurçat (1915-2009), résistante, épouse de Jean Lurçat. 

Il peut désigner également le Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine à Angers.